Гидроксид скандия — неорганическое соединение, гидроксид металла скандия с формулой Sc(OH), белое аморфное вещество, не растворимое в воде.

Получение 
 Действие горячей воды на металлический скандий:
 

 Окисление скандия кислородом в присутствии воды:
 

 Действие щелочей на растворимую соль скандия:

Физические свойства 
Гидроксид скандия — белое аморфное вещество, свежеосаждённое имеет состав Sc(OH)•n HO, на воздухе постепенно обезвоживается.

Кристаллический гидроксид получен гидротермальным методом, принадлежит к
кубической сингонии, пространственная группа I m3, параметры ячейки a = 0,7888 нм, Z = 8.

Не растворяется в воде, p ПР = 27,06.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:
 
 

 Реагирует с кислотами:
 

 Реагирует с щелочами:
 
 
 

 Реагирует с углекислым газом:

Литература 
 
 
 
 
 

Соединения скандия
скандия